NEU se može odnosti na:

 HER2/neu, receptorska tirozinska kinaza
 Neuraminska kiselina